Giulio Carlo Argan (1909-1992 – critico d'arte, politico e docente italiano
 Argania spinosa o argan – pianta endemica del Marocco
 Olio di argan – olio estratto dai semi della pianta omonima
 Argan, talvolta tradotto in italiano con Argante – personaggio de Il malato immaginario di Molière